Niemcy:
 Wendlingen – dzielnica Wissen
 Wendlingen am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Wendlingen am Neckar – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen